Футбольная лига ОАЭ 2003/2004 () — 
30-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу с момента его основания.

Участники

Группа 1

Группа 2

Финальный этап

Ссылки 
 Сезон 2003/04 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2003/04 на сайте goalzz.com 

2003/2004
ОАЭ
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2003 году
Спорт в ОАЭ в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004